El pes ploma va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics de París de 1924. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 15 i el 20 de juliol de 1924. El pes ploma era la tercera categoria més lleugera en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin menys de 57,2 kg. Hi van prendre part 24 atletes de 17 nacions diferents.

Medallistes

Quadre

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - París 1920  a sports-reference.com

Boxa als Jocs Olímpics d'estiu de 1924